Cœur d'étoile est le vingt-septième album de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem et Stéphan Colman. L'ouvrage est publié en 2013.

Résumé

Personnages principaux

Humains 
 Luc (Mal Au Dos)
 Stéphan (Gros Ventre)
 Juan Mondrone, Pepe et Paco, trois chasseurs
 Bring M. Backalive
 Tapalahtélé
 Tèhpamalroulé, la chef
 Tèkunhanpoté
 Tahfèdukafé
 Tahpèté
 Tèhtouthanpatée
 Tèhtout'hintimidée
 Tuveuhunetripothée
 Spirou et Fantasio 
 Capitaine Bombonera du bateau fluvial et son employé Tèzhébété

Animaux 
 Marsupilami et  Marsupilamie
 Les trois enfants Marsupilamis : Bobo, Bibu, et Bibi
 Les parents et le frère du Marsupilami
 Les trois Aras
 Le Jaguar
 Piranhas du fleuve
 Spip

Références

Liens externes 
 

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 2013
Album Marsu Productions